Спринг Сити има више значења:
 Спринг Сити (Јута)
 Спринг Сити (Пенсилванија)
 Спринг Сити (Тенеси)